Roucheria är ett släkte av linväxter. Roucheria ingår i familjen linväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Linväxter
Roucheria